

Patronyme

De Smet 

Catherine De Smet, historienne et critique d'art dans le champ du design graphique ;
Claudia De Smet (1973- ) est une danseuse belge de danse contemporaine ;
Francis De Smet (1963-), producteur de cinéma belge ;
François De Smet (1977-), journaliste et philosophe belge ;
Jenny De Smet (1958-), coureuse cycliste belge ;
Gilbert De Smet (1936-1987), coureur cycliste belge ;
Gustaaf De Smet (1935-2020), coureur cycliste belge ;
Gustave De Smet (1877-1943), peintre expressionniste belge ;
Léon De Smet (1881-1966), danseur belge ;
Michel De Smet (1912-2006), poète d'origine belge ;
Comte Paul de Smet (1843-1913), industriel et premier ministre catholique belge de 1896 à 1899 et de 1899 à 1907 ;
Peter de Smet (1944-2003), bédéiste néerlandais ;
Pierre De Smet, (1892-1975), homme politique catholique belge ;
Pierre-Jean De Smet (1801-1873), prêtre et missionnaire jésuite belge en Amérique du Nord ;
Richard De Smet (1916-1997), jésuite belge et indianiste ;
Stijn De Smet, (1985- ) footballeur belge ;
Thibault De Smet (1998-), footballeur belge ;
Wim De Smet, (1932-2012), zoologiste et espérantiste belge.

Desmet 

 Marcel Desmet (1892-1973), architecte français ;
 Armand Desmet (1931-2012), coureur cycliste belge ;
 Armand Desmet (1940-), judoka français ;
 Gérard Desmet (1910-1976), coureur cycliste belge ;
 Gilbert Desmet (1931), coureur cycliste belge ;
 Victor Desmet (1919-2018), compagnon de la libération ;
 Philippe Desmet (1958), footballeur international belge ;
 Hannelore Desmet (1989), athlète belge ;
 Hanne Desmet (1996), patineuse de vitesse sur piste courte belge.
 Stijn Desmet (1998), patineur de vitesse sur piste courte belge.

Entreprise 
 Desmet est une marque de récepteurs radio et télévisions.

Toponyme 

 Rue Désiré Desmet à Bruxelles.
 De Smet, ville du Dakota du Sud, où Laura Ingalls Wilder (l'auteur de La Petite Maison dans la prairie) a passé son enfance.

Cinéma 
 De Smet, court métrage néerlandais de Thomas Baerten et Wim Geudens sorti en 2014.

Divers 
 DeSmet, bateau américain dans le parc national de Glacier.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand